Das ITG Miami Challenger 2008 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 19. Januar 2008 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Miami